Su (Unix)
Su (kana)
.su

Desambiguações de siglas